Een verkeersweg:
 N661 (België)
 N661 (Frankrijk)
 N661 (Nederland), zie Provinciale weg 661

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing